Pułki piechoty (strzelców) noszące numer 23:

Wojska Polskiego:
 23 Pułk Piechoty Liniowej Królestwa Kongresowego (1830-1831)
 23 Pułk Piechoty im. płk. Leopolda Lisa-Kuli (1919-1939)
 23 Pułk Piechoty (1942)
 23 Pułk Piechoty AK (1944)
 23 Pułk Piechoty (PSZ) – oddział 7 Dywizji Piechoty PSZ
 23 Pułk Piechoty (1944)

Amerykańskie:
 23 Ochotniczy Pułk Piechoty Illinois (1861-1865)

Austro-węgierskie:
 23 Pułk Piechoty Austro-Węgier (do 1918)
 23 Pułk Piechoty k.k. Landwehry
 23 Pułk Piechoty k.u. Landwehry (1886-1918)

Niemieckie:
 23 Pułk Piechoty im. von Winterfeldta (2 Górnośląski) sformowany 1 lipca 1813, stacjonował w Nysie, przyporządkowany do VI Korpusu Armii Niemieckiej

Rosyjskie:
 23 Niżowski Pułk Piechoty (1726-1918)